Charles Xavier dit Professeur Xavier, personnage de la saga X-Men,
 Charles Xavier Thomas de Colmar (1785-1870), un chevalier d'Empire, 
 Charles-Xavier Franqueville d'Abancourt (1758-1792), dernier Ministre de guerre de Louis XVI